Гаплогруппа R (мтДНК)
 Гаплогруппа R0 (мтДНК)
 Гаплогруппа R (Y-ДНК)
 Гаплогруппа R1 (Y-ДНК)
 Гаплогруппа R1a (Y-ДНК)
 Гаплогруппа R1b (Y-ДНК)
 Гаплогруппа R2 (Y-ДНК)